Umbilicus – łacińska (naukowa) nazwa pępka
 Umbilicus – łacińska (naukowa) nazwa rodzaju roślin z rodziny gruboszowatych
 „Umbilicus” – drążek, na który nawijano zwoje książek, pisanych na skórze, papirusie lub płótnie

Zobacz też 
 Umbilicus Urbis Romae